Příjmení Twardzik nosí více významných osobností:

 Daniel Twardzik (* 1991) – česko-německý fotbalový brankář
 Filip Twardzik (* 1993) – český fotbalový záložník
 Patrik Twardzik (* 1993) – český fotbalový záložník
 René Twardzik (* 1970) – československý fotbalista, brankář